SDA est un sigle qui peut désigner : 
 Stranka Demokratske Akcije, le Parti d'Action Démocratique, principal parti représentant les Bosniaques en Bosnie-Herzégovine, fondé en  à Cazin en Bosnie par Alija Izetbegović, Muhamed Filipović et Fikret Abdić.
 Parti d'Action Démocratique de Croatie, sa dépendance croate créée en février 1992.
 Sélection directe à l'arrivée (SDA) est une technique en télécommunications qui permet d'atteindre directement un interlocuteur depuis l'extérieur,
 Le Seigneur des anneaux, roman de J. R. R. Tolkien,
 
 le Stade des Alpes de Grenoble.
 les servants d'autel.
 Speed Demos Archive (en), un site Internet dédié aux speedruns de jeux vidéo.
 Scuba Diving Association est une organisation de plongée sous-marine.
 Space Development Agency est une agence américaine chargée de concevoir le futur système de défense satellitaire  National Defense Space Architecture (NDSA) du pays.